Diadegma truncatum (Thomson), een gewone sluipwesp
 Diadegma truncatum (Viereck), een gewone sluipwesp